Serie A i fotboll 1930/1931 vanns av Juventus FC.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  – Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat med målskyttar på wbbplatsen RSSSF.

1930 i Italien
1931 i Italien
Fotbollssäsongen 1930/1931
1930/1931